Zurzach (district), een district in het Zwitserse kanton Aargau
Zurzach (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Bad Zurzach, de hoofdplaats van deze gemeente, tot 1 december 2006 officieel Zurzach